Enneking ist der Familienname von
 Heinrich Enneking (1855–1947), Zentrumspolitiker in Oldenburg
 William F. Enneking (1926–2014), US-amerikanischer Tumororthopäde